Slovo cukrovka se používá v několika významech:
 cukrová řepa – plodina pěstovaná pro vysoký obsah cukru sacharózy
 diabetes mellitus – úplavice cukrová, nemoc, porucha metabolismu sacharidů se zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémie),
 (lidově) velmi sladká limonáda, např. Coca-cola, popř. Fanta

Související články 
 Diabetes – rozcestník (více významů)

Externí odkazy